Жильбе́р Гольме́н (; 1585 год, Мулен — 8 декабря 1665 года, Париж) — французский магистр и эрудит;  и эллинист.

Один из учёнейших и остроумнейших людей своего века; знал почти все древние и новые языки.

Творчество 
 Писал эпиграммы, песни, оды, гимны.
 «Livre des lumières en la conduite des rois, composé par le sage Pilpay» (1644).

Ссылки 
 

Востоковеды Франции